Walston ist der Familienname folgender Personen:

 Bobby Walston (1928–1987), US-amerikanischer Footballspieler
 Henry Walston, Baron Walston (1912–1991), britischer Politiker
 James Walston († 2014), britischer Politikwissenschaftler und Historiker
 Ray Walston (1914–2001), US-amerikanischer Schauspieler